Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Вікторія Азаренко.

Азаренко зрештою виграла титул, у фіналі перемігши Марію Шарапову з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1=Чвертьфінали
| RD2=Півфінали
| RD3=Фінал

| team-width=175

| RD1-seed1=21
| RD1-team1= Андреа Петкович
| RD1-score1-1=2
| RD1-score1-2=6| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Єлена Янкович
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3=4

| RD1-seed3=16
| RD1-team3= Марія Шарапова
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=78
| RD1-score3-3=77
| RD1-seed4=26
| RD1-team4= Александра Дулгеру
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=66
| RD1-score4-3=65

| RD1-seed5=9
| RD1-team5= Агнешка Радванська
| RD1-score5-1=5
| RD1-score5-2=3
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Віра Звонарьова
| RD1-score6-1=7
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7=8
| RD1-team7= Вікторія Азаренко
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Кім Клейстерс
| RD1-score8-1=3
| RD1-score8-2=3
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=21
| RD2-team1= Андреа Петкович
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=0
| RD2-score1-3=2
| RD2-seed2=16
| RD2-team2= Марія Шарапова
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=6

| RD2-seed3=3
| RD2-team3= Віра Звонарьова
| RD2-score3-1=0
| RD2-score3-2=3
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=8
| RD2-team4= Вікторія Азаренко
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=16
| RD3-team1= Марія Шарапова
| RD3-score1-1=1
| RD3-score1-2=4
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=8
| RD3-team2= Вікторія Азаренко
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3= 
}}

 Верхня половина 

 Секція 1 

| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Х Дулко
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= О Весніна
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= О Балтача
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=7
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= С Баммер
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=65
| RD1-score12-3=65

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Б Йовановські
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=62
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М Мікулеску
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=10
| RD2-team01= Ш Пеєр
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= О Весніна
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=32
| RD3-team03= К Закопалова
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= Є Янкович
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=6
| RD4-team02= Є Янкович
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

 Секція 3 

 Нижня половина 

 Секція 5 

 Секція 6 

 Секція 7 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Л Градецька
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Ю Чжань
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= В Манасієва
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Т Бачинскі
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Ч Шуай
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А Савай
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= В Лепченко
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= В Азаренко
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Л Градецька
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=0

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Т Бачинскі
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=5
| RD2-seed04=25
| RD2-team04= Д Цібулкова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3=7

| RD2-seed05=17
| RD2-team05={{nowrap| А Павлюченкова}}
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= А Савай
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= В Лепченко
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=12
| RD2-team08= П Квітова
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=8
| RD3-team01= В Азаренко
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=25
| RD3-team02= Д Цібулкова
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=4

| RD3-seed03=17
| RD3-team03=

Секція 8

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw
 Qualifying Draw 

Sony Ericsson Open
Sony Ericsson Open 2011